Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova individual de combinada nòrdica en categoria masculina sobre una distància de 10 quilòmetres d'esquí de fons i un salt amb esquís des d'un trampolí de 120 metres.

La prova es realitzà entre el dia 25 de febrer de 2010 a les instal·lacions esportives del Whistler Olympic Park. Participaren un total de 46 esquiadors de 14 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Salt amb esquís

Esquí de fons

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - individual salt llarg 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 2010
Combinada nòrdica als Jocs Olímpics